Collbran ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Collbran (Alabama)
 Collbran (Colorado)

Siehe auch:
 Colbran